En  :
dans la voïvodie des Basses-Carpates :
 Wiśniowa, un village, siège de la gmina de Wiśniowa
 Wiśniowa, un village dans le powiat de Ropczyce-Sędziszów.

dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Wiśniowa, un village.

dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Wiśniowa, un village, siège de la gmina de Wiśniowa.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Wiśniowa, un village du powiat de Kielce.
 Wiśniowa, un village du powiat de Staszów.